Lo Maset és un mas situat al municipi de Torrelameu, a la comarca catalana de la Noguera a 225 metres d'altitud.

Referències 

Maset
Edificis de Torrelameu